Mužská podoba příjmení Slavínský:

 Vladimír Slavínský (1890–1949) – český herec, básník, scenárista, režisér a filmový podnikatel

Ženská podoba příjmení Slavínský je Slavínská:
 Jindřiška Slavínská (1843–1908) – divadelní herečka, kterou divadelní historici řadí mezi tzv. Starou gardu Národního divadla